Sydstormsvalor är en grupp med stormfåglar som främst förekommer på södra halvklotet. Gruppen har tidigare oftast behandlats som underfamiljen Oceanitinae inom familjen stormsvalor (Hydrobatidae) men de flesta auktoriteter delar idag upp stormsvalorna och behandlar därför sydstormsvalorna som den egna familjen Oceanitidae. Familjen Hydrobatidae får då istället namnet nordstormsvalor. Sydstormsvalorna omfattar fem släkten med tio arter.

Arter 
 Havslöpare (Oceanites oceanicus)
 Elliotstormsvala (Oceanites gracilis)
 Pincoyastormsvala (Oceanites pincoyae)
 Gråryggig stormsvala (Garrodia nereis)
 Fregattstormsvala (Pelagodroma marina)
 Vitbukig stormsvala (Fregetta grallaria)
 Nyakaledonienstormsvala (Fregetta lineata)
 Maoristormsvala (Fregetta maoriana)
 Svartbukig stormsvala (Fregetta tropica)
 Polynesisk stormsvala (Nesofregetta fuliginosa)

Noter 

Sydstormsvalor
Fågelfamiljer